Badis ben Mansur (? -1016), troisième émir ziride 
 Badis ben Mansur (1104-1105), souverain hammadide